Гувер-Філд
 Вашингтонський аеропорт
 Аеропорт Вашингтон-Гувер
 Національний аеропорт імені Рональда Рейгана (IATA: DCA)
 Регіональний аеропорт Стафорда (FAA: RMN)
 Виконавчий аеропорт Вашингтона (FAA: W32)
 Міжнародний аеропорт імені Таргуда Маршалла або Міжнародний аеропорт Балтімор-Вашингтон (IATA: BWI)
 Вашингтонський аеропорт імені Даллеса (IATA: IAD)